Osjorsk (Озёрск) heißen zwei Städte in Russland:

 Osjorsk in der Oblast Kaliningrad; siehe Osjorsk (Kaliningrad)
 Osjorsk in der Oblast Tscheljabinsk; siehe Osjorsk (Tscheljabinsk)